Sokaság (statisztika) (angolul statistical population, németül Grundgesamtheit)
 Sokaság (topológia) (angolul manifold, németül Mannigfaltigkeit)